Име Чарлс Кинг се може односити на:

 Чарлс Кинг (атлетичар), амерички атлетичар
 Чарлс Глен Кинг, амерички биохемичар